Verwaltungsgericht steht für:

 ein Gericht zur Rechtsprechung in Sachen der öffentlichen Verwaltung, siehe Verwaltungsgerichtsbarkeit
national:
 Verwaltungsgericht (Deutschland)
 Verwaltungsgericht (Österreich)
 Verwaltungsgericht (Schweiz)
 Verwaltungsgericht (Litauen)
 Verwaltungsgericht (Gliwice)
 Regionales Verwaltungsgericht (Italien)

Siehe auch:
 Verwaltungsgerichtshof